Ве́лта Э́йновна Ви́лциня (Вилцинь) (, настоящее имя — Аусма; 1928—1995) — латышская, советская артистка балета, педагог. Народная артистка СССР (1965).

Биография 
Родилась 13 декабря 1928 года (по другим источникам — 3 декабря) в местечке Упесгрива Талсинского уезда (ныне Мерсрагский край), Латвия.

В 1948 году окончила балетную студию (ныне Рижское хореографическое училище) при Театре оперы и балета Латвийской ССР (педагог И. К. Строде). С 1949 года — солистка этого театра.

В 1956 и 1958 году выступала на сцене Большого театра (партии Заремы и Джульетты), входила в эти годы в состав его труппы во время гастролей театра в Лондоне и Брюсселе.

С 1968 года — педагог-репетитор театра оперы и балета.

Член КПСС с 1963 года. Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва и Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Умерла 8 января 1995 года в Риге. Похоронена на Лесном кладбище (надгробный памятник работы А. Думпе).

Звания и награды 
 Заслуженная артистка Латвийской ССР (1954)
 Народная артистка Латвийской ССР (1959)
 Народная артистка СССР (1965)
 Государственная премия Латвийской ССР (1958)
 Орден Ленина (1967)
 Орден Трудового Красного Знамени (1956)
 1 орден
 Медали.

Партии 
 «Стабурагс» А. Калныньша — Скайдрите
 «Жизель» А. Адана — Жизель
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Одетта-Одиллия
 «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева — Джульетта
 «Сакта свободы» А. П. Скулте — Баронесса
 «Ригонда» Р. С. Гринблата — Нелима
 «Красный мак» Р. М. Глиэра — Тао Хоа
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Аврора
 «Раймонда» А. К. Глазунова — Раймонда
 «Спартак» А. И. Хачатуряна — Эгина
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Зарема
 «Лесная песня» М. А. Скорульского — Мавка
 «Шакунтала» С. А. Баласаняна — Шакунтала
 «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе в оркестровке Р. К. Щедрина — Кармен
 «Эсмеральда» Ц. Пуни — Эсмеральда
 «Золушка» С. С. Прокофьева — Золушка

Примечания

Ссылки 
 
 Велта Вилцинь в энциклопедии балета

Выпускники Рижского хореографического училища
Народные артисты Латвийской ССР
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Латвийская национальная опера
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Похороненные на Лесном кладбище